Heidi Solberg Tveitan (née en 1972), chanteuse norvégienne
 Vegard Sverre Tveitan (né en 1975), musicien norvégien

Patronyme norvégien